All the Best! () — второй официальный альбом-сборник музыки Пола Маккартни, выпущенный в 1987 году  (первым официальным сборником записей Маккартни был вышедший в 1978 Wings Greatest). В сборник вошли треки от начала сольной карьеры Маккартни в 1970 до (в британском и канадском изданиях) самой новой на тот момент записи — песни «Once Upon a Long Ago». Немного различающийся состав треков на британском и американском изданиях All the Best! отражают различия в популярности песен Маккартни на тот момент в каждой из стран. Также различаются между собой виниловая и CD-дисковая версии британского издания — из-за меньшей длительности звучания одиночного компакт-диска по сравнению с двойным виниловым альбомом в версии для CD было убрано три песни («Maybe I'm Amazed», «Goodnight Tonight» и «With a Little Luck»).

Выпущенный как раз тогда, когда Маккартни начал работу над своим следующим студийным альбомом (им станет вышедший в 1988 альбом Снова в СССР), сборник All the Best! был принят публикой с большим успехом, достиг 2-го места в чарте Великобритании (уступив лишь дебютному альбому Джорджа Майкла Faith); в США, хотя альбом поднялся в чартах лишь до 62-го места, он стал дважды «платиновым».

Список композиций 
Все песни написаны Полом Маккартни и Линдой Маккартни, кроме отмеченных особо.

Издание для Великобритании и Канады

Издание для США

Примечания 

Сборники 1987 года
Альбомы, спродюсированные Полом Маккартни
Альбомы, спродюсированные Джорджем Мартином
Альбомы, спродюсированные Филом Рамоном
Сборники Пола Маккартни
Сборники Parlophone
Сборники на английском языке